La beatlemania au Royaume-Uni désigne l'extraordinaire engouement des fans à l'égard du groupe de musique britannique The Beatles qui débute au Royaume-Uni, pays d'origine des Beatles, quand le groupe atteint une grande popularité à l'entame de 1963. Selon Paul McCartney, cet engouement naît au retour d'un de leurs séjours à Hambourg le  lors d'un concert au Utherland Town Hall de Liverpool, salle municipale qui servait deux jours par semaine de dancing aux jeunes.

Notes et références

Articles connexes 
 Beatlemania
 British Invasion

The Beatles
Phénomène de mode des années 1960